Фёдор Максимович Бажора () — участник Великой Отечественной войны, парторг 2-го батальона 376-го стрелкового полка 220-й стрелковой дивизии, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился 15 февраля 1911 года в хуторе Елизаветовка в большой крестьянской семье. Русский.

У его отца — Максима Макаровича было 4 сына и 4 дочери. Самым младшим из братьев был Фёдор. Ещё до войны он отслужил действительную службу на Дальнем Востоке. Член КПСС.

В Великую Отечественную войну боевой путь начал в 1941 году под Севастополем. Служил в отдельной роте ПТР батальона морской пехоты. Все дни героической обороны города Федор Бажора, секретарь партийной организации роты, был на переднем крае и личным примером отваги воодушевлял своих боевых товарищей. В последние дни обороны, в 1942 году, он был ранен и на подводной лодке доставлен на Кавказ. Находился в госпитале.

Младший лейтенант Бажора 2 июля 1944 года на территории Белоруссии поднял бойцов двух рот в атаку, в рукопашной схватке уничтожил несколько гитлеровцев. Так описывался подвиг Бажоры в наградном листе, где командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал армии И. Черняховский 29 октября 1944 года написал: «Достоин присвоения звания Героя Советского Союза»:

«Тов. Бажора в бою под станицей Жодино 2 июля 1944 г. своим примером увлек личный состав 4-й и 5-й стрелковых рот на отражение вражеской контратаки, в рукопашном бою уничтожил 11 гитлеровцев…»

Позже в июле 1944 года Ф. М. Бажора отличился при форсировании реки Неман, удерживая стратегически важный плацдарм под шквальным огнём противника. При попытке гитлеровцев потеснить переправленные части к берегу реки, Бажора поднял бойцов в контратаку, сумев восстановить положение на участке.

Также Ф. М. Бажора отличился при форсировании реки Мариха в Гродненском районе и в рукопашном бою у деревни Высокий Мост, лично убив 6 вражеских солдат. В марте 1945 года Ф. М. Бажора получил тяжелое ранение при штурме бронепоезда вблизи города Данциг (ныне Гданьск) и был уволен в запас по состоянию здоровья.

После войны Ф. М. Бажора вернулся в родной хутор, где его избрали председателем отстающего колхоза, который он превратил в рентабельное хозяйство. Более 8 лет руководил Бажора колхозом, неоднократно избирался депутатом районного совета народных депутатов.

Затем Ф. М. Бажора переехал в Миллерово, где работал директором райпромкомбината. Последние годы жизни он в связи с обострением болезни был на пенсии, но принимал активное участие в общественной жизни города.

Умер 5 июля 1966 года в городе Миллерово.

Память 
 К 38-й годовщине со дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками на доме № 29 по ул. 19 съезда КПСС, где жил Герой Советского Союза, была установлена мемориальная доска.
 Имя Ф. М. Бажоры носят улицы в Миллерово (в Маслозаводском посёлке), Гродно и Жодино.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (за проявленный в боях героизм и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 марта 1945 года Бажоре Федору Максимовичу присвоено звание Героя Советского Союза).
 Орден Ленина (24.03.1945)
 Орден Красного Знамени (02.06.1945)
 Медали.

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области

Примечания

Ссылки 

 Бажора Фёдор Максимович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 – .
 Герой Советского Союза — ФЕДОР МАКСИМОВИЧ БАЖОРА
 К 65-летию Великой Победы. Фёдор Бажора — лидер на фронте и в тылу
 ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН» — ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ

Морские пехотинцы Великой Отечественной войны
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Политработники Великой Отечественной войны
Участники обороны Севастополя (1941—1942)  
Члены КПСС
Председатели колхозов
Похороненные в Ростовской области